EA eller Ea kan syfta på:

 EA – ett amerikanskt multinationellt företag som utvecklar och publicerar dator- och TV-spel, se Electronic Arts
 EA – en gemenskap som tillämpar AA:s tolvstegsprogram på olika emotionella problem, se Emotions Anonymous
 EA – ett ramverk för företagsanalys, se Enterprise Architecture
 EA – aktiva elektroniska insatser, en term inom elektronisk krigföring, se Elektronisk attack
 EA Sports – en speldistributör
 Ea – en mesopotamisk gud
 Ea (kommun) – en kommun i Baskien
 Ea (kommunhuvudort)– en ort i Ea
 EA – en riksföreningen, se Svenska Elektriska Arbetsgivareföreningen